De lijst van grote Deense steden geeft een overzicht van de grootste gemeenten en plaatsen in Denemarken op basis van inwonertallen.

Gemeenten naar inwonertal 

In de volgende tabel zijn voor alle sinds de gemeentelijke herindeling van 2007 bestaande gemeenten, de resultaten van de officiële schatting door het bureau voor de statistiek uit 1980, 1990, 2000, 2010 en 2014 (telkens 1 januari) vermeld, alsmede de regio, waartoe de gemeente behoort. Door de herindeling van 2007 werd het aantal gemeenten teruggebracht van 271 tot 98. Een aantal gemeenten (vooral in de regio hoofdstad) vielen buiten deze herindeling waardoor de aantallen over de jaren heen vergelijkbaar blijven. Een aantal van de gefuseerde gemeenten kregen echter de naam van een van de voormalige gemeenten waardoor de waarden voor en na niet langer vergelijkbaar zijn (in de tabel gemerkt met * na de naam). Een aantal gemeenten ten slotte kreeg een nieuwe naam, hiervoor zijn enkel de aantallen voor 2010 en 2014 beschikbaar.

In de regio Hovedstaden met o.a. de agglomeratie van de hoofdstad  Kopenhagen leven 1.749.405 inwoners, 684 inw. per km² (1.709.190 zonder het in de Oostzee gelegen eiland Bornholm, 867 inw. per km². Stand 1 januari 2014). Daarmee concentreert zich 30 procent van de totale Deense bevolking op ongeveer 5% van de totale oppervlakte.

(S = Schatting)

Bron: Deens bureau voor de statistiek

Stedelijke nederzettingen naar inwonertal 
De volgende tabel bevat alle plaatsen in Denemarken met meer dan 20.000 inwoners en de resultaten van de officiële schatting van het Deens bureau voor de statistiek uit 1990, 2000 en 2005 (telkens 1 januari). Verder wordt de regio vermeld, waartoe de stad behoort. De inwonertallen hebben betrekking op het stedelijk gebied, dus niet op de gemeentegrenzen.

(S = Schatting)

De hoofdstedelijke agglomeratie Kopenhagen (Hovedstadsområdet), omvat volgende gemeenten en plaatsen; Kopenhagen, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Ishøj, Greve Strand en delen van Ballerup en de voormalige gemeenten Søllerød en Værløse.

Bron: Deens bureau voor de statistiek

Zie ook 
 Lijst van plaatsen in Denemarken (plaatsen met meer dan 200 inwoners)

Externe link 
  City population | Denmark

Denemarken
 
Stad